Skrót MRG:
 Mały ruch graniczny
 Międzynarodowy Rok Geofizyczny
Mouvement des Radicaux de Gauche, Ruch Radykałów Lewicy